Georgii (Genitiv von lat. Georgius, deutsch Georg) ist:

eine Variante von Georgi (Familienname).

der Familienname folgender Personen:

 August Eberhard von Georgii (1768–1826), württembergischer Generalmajor
 Christian Eberhard Georgii (1724–1796), Generalmajor und Kommandant von Stuttgart
 Christoph Georgii (* 1977), deutscher Kirchenmusiker

 Emil Wilhelm von Georgii-Georgenau (1820–1894), deutscher Bankier und Philanthrop
 Hans-Otto Georgii (1944–2017), deutscher Mathematiker
 Hans Georgii (1889–1970), schwedischer Eishockeyspieler
 Hans-Walter Georgii (1924–2018), deutscher Meteorologe
 Heinrich Georgii (1842–1926), deutscher Klassischer Philologe und Gymnasiallehrer
 Irene Georgii-Hildebrand (1880–1961), deutsche Bildhauerin
 Johann Eberhard Georgii (1694–1772), württembergischer Staatsmann
 Ludwig von Georgii (1810–1896), deutscher Theologe
 Max Georgii (1855–1934), deutscher Versicherungsjurist
 Siegfried Georgii (1900–?), deutscher Mediziner und SS-Führer

Siehe auch:

 Georgii-Georgenau